Kek je lahko:

 Kek, priimek več znanih ljudi
 Kék, vas ma Madžarskem